Rozgrywki o Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2012/2013 (Coppa Italia A1) zainaugurowane zostały 26 grudnia 2012 roku. Składały się one z ćwierćifnałów, półfinałów i finału.

W turnieju o Puchar Włoch brało udział osiem najlepszych drużyn po 11. kolejce fazy zasadniczej. 

Finał rozegrany został 30 grudnia 2012 roku w Mediolanum Forum w Assago niedaleko Mediolanu.

Puchar Włoch zdobyła drużyna .

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Bibliografia 
 

2012 w piłce siatkowej
2013 w piłce siatkowej
Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn
2012 we Włoszech
2013 we Włoszech